Oña steht für:

 eine Gemeinde in Ecuador, siehe San Felipe de Oña
 ein Kanton in der Provinz Azuay in Ecuador, siehe Kanton San Felipe de Oña
 Oña (Burgos), eine Gemeinde der spanischen Provinz Burgos 

Oña ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Oña (1961–2019), argentinischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge

Siehe auch:
 ONA